Kather ist ein deutscher Familienname. Folgende Personen führen diesen Namen:

 Arthur Kather (1883–1957), deutscher Kapitularvikar
 Linus Kather (1893–1983), deutscher Politiker unterschiedlicher Couleur (CDU, GB/BHE und NPD)
 Regine Kather (* 1955), deutsche Philosophin und Professorin für Philosophie an der Universität Freiburg
 Roland Kather (* 1949), deutscher General

Siehe auch:
 Kater
 Cather